El término Campeón puede referirse también a:

 Campeón, un tipo de mercenario;
 El campeón (1979), una película de Franco Zeffirelli;
 El Campeón, una revista de Editorial Bruguera.
 El Campeón, el título en España del anime japonés Ashita no Joe.
 Campeón, personaje de Marvel Comics.